John Silver kan syfta på:

John Silver – Tobaksmärke
Long John Silver – romanfigur

Förgreningssidor